Rapisarda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfio Rapisarda (* 1933), katholischer Bischof
 Giuseppe Rapisarda (* 1985), Schweizer Fußballspieler